

Kildehenvisninger 
 International Olympic Committee – Mexico City 1968 Medal Table

Sommer-OL 1968
1968